Інокентій — це ім'я та прізвище. Видатні люди з цим ім'ям включають:

Ім'я 

 Папа Інокентій (значення)
 Святий Інокентій (неоднозначність)
 Інокентій (актор) (нар. 1948), індійський актор і продюсер
 Інокентій (Гізель) (бл. 1600—1683), історик прусського походження, письменник, політичний і церковний діяч
 Інокентій, єпископ Сирмський (ф. 13 ст.)
 Інокентій Анянву (1982 р.н.), нідерландський боксер-професіонал
 Інокент Асонзе (1972 р.н.), нігерійський спринтер
 Інокент Авоа (нар. 1988), камерунський футболіст
 Інокентій Барікор (фл. 21 ст.), нігерійський академік і політик
 Інокентій Башунгва (1979 р.н.), танзанійський політик
 Інокентій Болого (1989 р.н.), спринтер з Буркінабе
 Інокентій Бутрі (фл. 17 ст.), французький капельмейстер
 Інокентій Егбуніке (1961 р.н.), нігерійський спринтер
 Інокентій Емегара (1989 р.н.), швейцарський футболіст
 Інокентій Жентілле (1535—1588), французький юрист і політик
 Інокентій Гузь (1890—1940), народжений Йозеф Адальберт Гуз, польський францисканський священик конвентуальний, загиблий від нацистів
 Інокентій Хамга (нар. 1981), камерунський футболіст
 Innocent Idibia (1975 р.н.), сценічний псевдонім 2Baba, нігерійський співак, автор пісень і продюсер
 Інокентій Кайя (1992 р.н.), зімбабвійський гравець у крикет
 Інокентій Калогеріс (нар. 1959), танзанійський політик
 Інокентій Лотоцький (1915—2013), американський єпископ Української Католицької Церкви
 Інокентій Маела (1992 р.н.), південноафриканський футболіст
 Іннокент Мддлл (нар. 1985), південноафриканський футболіст
 Інокентій Мелкам (1981), нігерійський футболіст
 Інокентій Мучанека (1991 р.н.), зімбабвійський футболіст
 Інокентій Масіна Нхоньо (1987 р.н.), малавійська письменниця і поетка мовою чичева
 Інокентій Ншуті (1998 р.н.), руадійський футболіст
 Інокентій Нцуме (нар. 1980), південноафриканський футболіст
 Інокентій Обірі (фл. 21 ст.), кенійський політик
 Інокентій Орду (1961 р.н.), нігерійський англіканський єпископ
 Інокентій Оула (1961 р.н.), офіцер і політик угандійської армії
 Інокентій Пікіраї (1963 р.н.), зімбабвійський археолог
 Інокентій Ранку (фл. 20/21 ст.), ботсванський футболіст
 Інокентій Сагахуту (1962 р.н.), руадійський солдат, який брав участь у геноциді в Руанді 1994 р.
 Інокентій Сімію (1983 р.н.), кенійський футболіст регбі
 Інокентій Соуза (1879—1962), індійський англомовний поет і письменник
 Інокентій Умезуліке (1953—2018), нігерійський юрист
 Інокентій Чікуня (1985 р.н.), зімбабвійський гравець у крикет
 Інокентій Чіньока (1982 р.н.), зімбабвійський гравець у крикет
 Інокентій Чуквума (1961 р.н.), нігерійський бізнес-магнат та інвестор
 Інокентій Махамаду Яхая (1954—2000), ганський політик

Також 

 Ауду Інокент Огбе (нар. 1947), нігерійський політик

Див. також 
 Єпископ Інокентій

Прізвище 

 Бонке Інокент (1996 р.н.), нігерійський футболіст
 Гаріссон Інокент (2000 р.н.), французький футболіст
 Джордж Інокент (1885—1957), британський плавець
 Гарольд Інокент (1933—1993), англійський актор
 Ннамді Інокент (нар. 1980), нігерійський паралімпійський пауерліфтер

Див. також 

 Єпископ Інокент

Чоловічі імена